Марсикано (Marsicano) — фамилия. Известные носители:

 Марсикано, Алберту (1952—2013) — бразильский писатель, переводчик и музыкант. 
 Марсикано, Тревор (род. 1989) — американский конькобежец.